Czeriomuszki () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Czeriomuszki – osiedle typu miejskiego w Chakasji
 Czeriomuszki – wieś w obwodzie amurskim
 Czeriomuszki – osiedle typu wiejskiego w obwodzie briańskim
 Czeriomuszki – wieś w obwodzie irkuckim
 Czeriomuszki – wieś w obwodzie jarosławskim
 Czeriomuszki – wieś w Karelii
 Czeriomuszki – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kemerowskim
 Czeriomuszki – osiedle typu wiejskiego w Kraju Krasnojarskim
 Czeriomuszki – wieś w obwodzie kurgańskim
 Czeriomuszki – osiedle typu wiejskiego w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Czeriomuszki – wieś w obwodzie lipieckim
 Czeriomuszki – chutor w obwodzie wołgogradzkim
 Czeriomuszki – wieś w obwodzie wołogodzkim

Strony ujednoznaczniające